Niemcy:
 Hellenthal – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen

Osoby:
 Walter Hellenthal – niemiecki dyplomata
 Walter Hellenthal – niemiecki pisarz

Inne:
 Hellenthal – kaplica
 Hellenthal – rezerwat